Крандиевский (Крандиевская) — фамилия. Известные носители:

 Крандиевский, Василий  Афанасьевич (1861—1928) — русский издатель, публицист, библиофил.
 Крандиевская, Анастасия Романовна (урождённая Кузьмичёва; до замужества носила фамилию отчима — Тархова; 1866—1938) — писательница, жена издателя . Их дочери:
 Крандиевская-Толстая, Наталья Васильевна (Туся; 1888—1963) — русская поэтесса и мемуаристка, жена А. Н. Толстого.
 Крандиевская, Надежда Васильевна (Дюна; 1891—1963) — скульптор, педагог, ученица Бурделя. Жена архитектора П. П. Файдыша, их дети:
 Файдыш-Крандиевская, Наталия Петровна (Навашина; 1923—2018) — советская художница.
 Файдыш-Крандиевский, Андрей Петрович (1920—1967) — советский скульптор-монументалист.